Neuer Realismus steht für:
 eine philosophische Strömung, siehe Neurealismus
 eine Kunstströmung, siehe Realismus (Kunst)#Neuer Realismus